Plaatsen
 Lalli (Kambja), een dorp in de Estlandse gemeente Kambja
 Lalli (Kehtna), een dorp in de Estlandse gemeente Kehtna
 Lalli (Muhu), een dorp in de Estlandse gemeente Muhu

Personen
 Andrea Lalli (1987), Italiaans atleet
 Larry Lalli (1966), Amerikaans muzikant
 Mario Lalli (1966), Amerikaans muzikant